Stanisław Panek (1916-1999) – polski antropolog, profesor i rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, żołnierz AK
 Stanisław Panek (1924-1946) – żołnierz zbrojnego podziemia, dowódca oddziału partyzanckiego
 Stanisław Panek (ur. 1928) – polski działacz polityczny, członek PZPR i konsul
 Stanisław Panek (XIX w.) – malarz
 Stanisław Panek (ur. 1968) – policjant, komendant miejski policji w Gorzowie